Carl Lange kan henvise til flere personer:

 Carl Lange (arkitekt) (1828-1900) – dansk arkitekt
 Carl Lange (læge) (1834-1900) – dansk læge
 Carl Lange (forfatter) (1885–1959) – tysk forfatter
 Carl Mathieu Lange (1905–1992) – tysk rektor
 Carl Lange (skuespiller) (1909–1999) – tysk skuespiller
 Carl Lange (fodboldspiller) (1998-) – dansk fodboldspiller